Churro hace referencia a:
 Churro, fruta de sartén;
 Oveja churra, raza criada principalmente en Castilla y León, donde el cordero alimentado únicamente de leche recibe el nombre de lechazo;
 Churro, nombre que antiguamente recibían los aragoneses en Valencia, y derivado de ello,
 Hablante del castellano churro, variedad dialectal del idioma español;
 Habitante de las comarcas churras, tierras interiores de la Comunidad Valenciana;
 Churro, nombre burgalés para la planta Genista hispanica;

 Churro (juego), también llamado churro, mediamanga o mangotero, juego infantil.

Referencias